Федеральное министерство образования и научных исследований Германии (, BMBF)  — одно из министерств Германии, обеспечивает финансирование научно-исследовательских проектов и учреждений, а также регулирует общую политику в области образования. Тем не менее, большая часть образовательной политики в Германии решается на государственном уровне, сильно ограничивая влияние министерства.

История 
Министерство было создано в 1955 году как Федеральное министерство по атомным вопросам, сосредоточившись на исследованиях в области мирного использования ядерной энергии. В 1962 году в связи с расширением сферы деятельности министерство было переименовано в Федеральное министерство научных исследований. В 1969 году оно было переименовано вновь, на этот раз в Федеральное министерство образования и науки, и сохраняло своё название вплоть до слияния с Федеральным министерством исследований и технологий в 1994 году.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Имперское министерство науки, воспитания и народного образования

Образования
Германии
Германии